Ча́йлдерс () — английская фамилия. Известные носители:

 Чайлдерс, Роберт Цезарь (1838—1876) — британский востоковед, составитель первого англо-палийского словаря.
 Чайлдерс, Сэм (род. 1963) — американский проповедник.
 Чайлдерс, Хью (1827—1896) — британский политический деятель.
 Чайлдерс, Эмбир (род. 1988) — американская актриса.
 Чайлдерс, Эрскин (1870—1922) — ирландский писатель и политический деятель.
 Чайлдерс, Эрскин Гамильтон (1905—1974) — ирландский политик, четвёртый президент Ирландии (1973—1974).